

Sigle 
 Medeski Martin and Wood – gruppo musicale jazz statunitense

Codici 
 MMW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moma (Mozambico)
 mmw – codice ISO 639-3 della lingua emae